A Bányai-ház megnevezés több város nevezetes épületére utalhat:

 Bányai-ház (Kiskunfélegyháza)
 Bányai-ház (Marosvásárhely)